

Biografia
Laureato in Architettura all'Università di Firenze e in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo all'Università di Bologna, ha scritto numerosi saggi sui temi del recupero edilizio, urbano e territoriale e sulla riscoperta dei materiali e delle tecniche architettoniche tradizionali.

Direttore per molti anni della Scuola Edile di Forlì, è inoltre professore a contratto presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna. Assessore ai lavori pubblici e alla cultura del comune di Cesena tra il 1980 e il 1990, ha poi assunto il ruolo di segretario comunale del PDS e dei Democratici di Sinistra. Il 13 giugno 1999 è stato eletto Sindaco di Cesena con largo consenso, al primo turno delle elezioni amministrative, alle quali si era presentato come candidato di un'ampia coalizione di centro-sinistra.

Nel 2004 ha ripresentato la sua candidatura, appoggiato da una coalizione di centro-sinistra composta da DS, Margherita, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, SDI  e Italia dei Valori e nelle elezioni comunali del 12-13 giugno 2004 è risultato rieletto ottenendo il 57,89% dei voti. Il mandato amministrativo è terminato nel giugno 2009.

Opere
Fra le sue opere:
Città e territori della cultura (1990)
La nuova cultura del recupero (1995)
Malatestiana e dintorni (2008)
La città del buon vivere (2009)
Tra il piano e il monte. Storie di vita cesenate(2010)
La materia dell'architettura (2010)
La pratica dell'architettura (2011)
Cesena Bella (2011)
La Romagna e l'altrove (2012)

In collaborazione con altri ha scritto:
Per una lettura operante della città (1980)
Il luogo e la continuità (1984)
La lettura del territorio (1986)
Dentro il territorio (1988)
Il recupero dell'edilizia rurale (1990)
La biblioteca Malatestiana di Cesena (1992)
Il progetto di ristrutturazione, voll.2. (1996-2000)

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Politici dei Democratici di Sinistra
Politici del Partito Democratico (Italia)
Sindaci di Cesena